

Anno 
 291 o 291 a.C.

Codici 
 291 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico LPL/Spacewatch II, in Arizona

Matematica 
 291 – numero